andalusisch steht für:
 die spanische Region Andalusien betreffend
 Andalusischer Dialekt, eine spanische Mundart
 Andalusische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Andalusiens